Esmond ist der Familienname folgender Personen:

 Henry V. Esmond (1869–1922), englischer Schauspieler
 James Esmond (1822–1890), irisch-australischer Goldsucher und Minenbesitzer
 Jill Esmond (1908–1990), britische Schauspielerin

Esmond steht für: 

 Esmond (Arizona), Ort im Pima County, Arizona
 Esmond (Georgia), Ort im Spaulding County, Georgia
 Esmond (Illinois), Gemeindefreies Gebiet im DeKalb County, Illinois
 Esmond (North Dakota), Stadt im Benson County, North Dakota
 Esmond (Rhode Island), Ort im Providence County, Rhode Island
 Esmond (South Dakota), Gemeindefreies Gebiet im Kingsbury County, South Dakota